TM kan avse:

 ™ – ett oregistrerat varumärke, se  Trademark
TM – ett utbildningsprogram för civilingenjörsutbildning, se Teknisk matematik
 TM – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Turkmenistan
 .tm – toppdomän i domännamnet på internet för Turkmenistan
 TM –  en svensk rikstäckande facktidning, se Trafikmagasinet (tidskrift)
 TM –  en form av meditation, se Transcendental meditation
 TM – en kartprojektionsmetod transversal Mercator
 Tm – grundämnet Tulium
 Tm – längdenhet, se Terameter